La Madrid Challenge by La Vuelta, conosciuta anche come Ceratizit Challenge by La Vuelta per esigenze di sponsor, è una corsa a tappe femminile di ciclismo su strada che si svolge in Spagna, nei dintorni di Madrid. Organizzata per la prima volta nel 2015, viene inclusa nel Calendario internazionale femminile UCI come corsa di categoria 1.1, si svolse su un percorso cittadino in linea; dal 2016 diventa prova dell'UCI Women's World Tour, come corsa di categoria 1.WWT (2016-2017), sempre come prova in linea; dal 2018 diviene corsa a tappe, categoria 2.WWT.

Albo d'oro 
Aggiornato all'edizione 2022.

Statistiche

Vittorie per nazione 
Aggiornato all'edizione 2022.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni